Chaetasbolisia är ett släkte av svampar. Chaetasbolisia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetasbolisia